Лага́рд-д'Апт, Лаґард-д'Апт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 80 км на північ від Марселя, 55 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Лагард-д'Апт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лагард-д'Апт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз